Thailand Open 2013 steht für folgende Turniere:

 Thailand Open 2013 (Badminton)
 Thailand Open 2013 (Tennis)